Чемпионат Нидерландов 2008 прошёл в Хилверсюме с 2 по 13 апреля 2008 года.

 Категория: 12-я (средний рейтинг: 2536).
 1-й приз: 10 000 €

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Нидерландов по шахматам
2008 год в шахматах
Апрель 2008 года
Спорт в Нидерландах в 2008 году